Кундерт () — громада в Німеччині (земля Рейнланд-Пфальц).
 Кундерт Володимир Іванович (* 1878, Одеса — місце і час смерті невідомі), український архітектор, цивільний інженер, винахідник, реставратор.